«Золотое веретено» – российская премия в области индустрии моды, вручаемая с 2003 года.

История создания 
В 2003 году премия впервые была вручена в рамках фестиваля «Бархатные сезоны».

С 2009 года вручается Национальной академией индустрии моды.

Соучредителями и соорганизаторами церемонии в разное время были Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Торгово-промышленная палата России, Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности.

В разные годы количество номинаций премии варьировалось от 5 в 2003 году до 34 в 2020 году.

Церемонии награждения 
С 2003 по 2012 году церемония вручения премии проходила в Зимнем театре в Сочи. В 2013-2014 годах – в Мраморном зале Константиновского дворца в Санкт-Петербурге. В 2015 году – в Олимпийском парке в Сочи. В 2016-2019 годах – в Экспоцентре в Москве.

В 2020 году вручалась в концертном зале «Мир» в Москве.

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

Премии России
Премии в области моды и дизайна